Шестино — название нескольких населённых пунктов:
 Шестино — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Шестино — деревня в Ржевском районе Тверской области.